Педаго́г в Древней Греции (, «ведущий ребёнка») — раб, уходу которого в афинских семействах поручались мальчики с семилетнего возраста. В обязанности педагога входила охрана воспитанника от физических и нравственных опасностей, а до поступления мальчика в школу — и элементарное обучение грамоте. Педагог должен был сопровождать своего воспитанника в школу или учебный класс и быть неотлучно при нём во время выходов из дома, под строжайшей ответственностью.

В педагоги избирали обычно таких рабов, которые не были пригодны ни для какой другой работы, но отличались верностью дому. Обычно это были иноземцы — фракийцы или азиаты, нередко дурно говорившие по-гречески. В конце римской республики обычай держать в семье педагога перешёл к римлянам, особенно для обучения греческому языку. Обязанности свои педагог нёс до вступления воспитанника в возраст зрелости, когда он надевал toga virilis. Были также педагоги-женщины, учительницы греческого языка при маленьких детях. Во времена империи педагогами назывались также рабы, учившие молодых купленных или доморощенных рабов всем обязанностям и приёмам рабской службы. Такие ученики-рабы (capillati) жили вместе в помещении, которое называлось paedagogium, под начальством педагога — учителей, субпедагогов и деканов; они назывались также pueri pedagogiani или paidagogia (отсюда франц. слово page, см. паж).

См. также 
 Педагогика
 Учитель

Литература 

 
 Marquardt. Privatleben. 1887. С. 112.

Культура Древней Греции
Рабство
Античное образование
Педагогические профессии
История воспитания